Tråd har flere betydninger:
 Tråd
 Metaltråd
 Tråd (datalogi)

Se også 
 Isoleret metaltråd